Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 1500 metrov, tekmovanje je potekalo 21. februarja 2010.

Rezultati 

ženske 1500